Mönckeberg ist der Familienname folgender Personen:

 Georg August Carl Mönckeberg (1816–1874), deutscher Riemer- und Sattlermeister, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

 María Olivia Mönckeberg (* 1944), chilenische Investigativjournalistin und Publizistin  
 Otto Wilhelm Mönckeberg (1843–1893), deutscher Richter und Politiker, MdHB
 Rudolf Mönckeberg (1846–1917), deutscher Jurist und Politiker, MdHB
 Vilma Mönckeberg-Kollmar (1892–1985), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Rezitatorin

Siehe auch:
 Mönckebergstraße, eine Haupteinkaufsstraße in Hamburg
 Mönckeberg-Mediaverkalkung (Mönckeberg-Sklerose), Erkrankung der Extremitätenarterien
 Mönkeberg, Gemeinde in Schleswig-Holstein